Никола́й Ка́рлович Ренненка́мпф (, с. Александровка, Сосницкий уезд, Черниговская губерния — , Киев) — русский юрист, педагог, учёный, профессор и ректор киевского Императорского университета св. Владимира (1883—1887), Киевский городской голова (1875—1879).

Биография 
Николай Ренненкампф родился в дворянской семье древнего рода Ренненкампфов. Поступил в Черниговскую гимназию, которую закончил в 1849 году.

По окончании гимназии поступил в Нежинский лицей князя Безбородко, в котором был тогда юридический факультет. Когда в 1851 году оставил лицей Н. X. Бунге, самый популярный и талантливый его профессор, вслед за ним наиболее любознательные студенты перешли в киевский Императорский университет св. Владимира, а в числе их и Николай Ренненкампф.

Сначала поступил на историко-филологический факультет, но, пробыв на нём лишь полгода, возвратился на юридический факультет, который окончил в 1855 году, удостоенный золотой медали за сочинение: «О нравах и обязанностях оседлых инородцев и в особенности евреев в России».

В ноябре 1856 года был назначен сверхштатным старшим учителем Киевской 2-й гимназии с прикомандированием к университету св. Владимира для преподавания гражданских и межевых законов и подготовления к занятию этой кафедры.

В 1858 году поручено преподавание энциклопедии законоведения. В 1859 году удостоен степени магистра общенародного права и назначен адъюнктом в университет святого Владимира по кафедре энциклопедии законоведения, с увольнением от должности учителя гимназии. В 1860 году командирован для приготовления к профессорскому званию за границу на два года.

В 1862 году после возвращения из заграничной командировки назначен исполняющим должность экстраординарного профессора по занимаемой им кафедре. В 1868 году удостоен степени доктора государственного права и утвержден ординарным профессором по кафедре юридической энциклопедии. В том же году был командирован за границу с ученой целью на 6 месяцев.

В 1869 году юридический факультет отделил преподавание истории важнейших законодательств от кафедры юридической энциклопедии, и Николай Карлович был утвержден в должности ординарного профессора по кафедре истории важнейших законодательств древних и новых. Однако, по недостатку особого профессора для юридической энциклопедии, он должен был продолжать и чтение юридической энциклопедии, которую преподавал безвозмездно с 1871—1880 годах.

В 1880 году перемещен на кафедру энциклопедии юридических и политических наук. В 1881 году оставлен в занимаемой им должности ординарного профессора, сверх выслуги 25 лет, ещё на 5 лет с назначением в пенсию по 1200 рубля в год. С 1863—1866 года и с 1870—1871 года был членом университетского суда, в 1871—1879 годах состоял кандидатом на должность судьи; в 1881 году вновь избран членом университетского суда.

В 1883—1887 годах — ректор университета. Дослужился до чина действительного статского советника (1877). Кроме того, в 1856—1871 годах преподавал историю в Киевском институте благородных девиц.

Умер  в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Общественная деятельность 

В 1871 году был избран гласным киевской городской думы, членом киевской городской управы, заступающим место головы.

В 1872 году утвержден почетным мировым судьей Киевского округа.

В 1875 — 1879 годах — киевский городской голова.

Научные труды 
 «История учения публицистов о праве осмотра кораблей во время войны» (Киев, 1859; магистерская диссертация);
 «Очерки юридической энциклопедии» («Университетские Известия», 1868 и отд.; 2-е испр. и доп. изд., 1880);
 «Публичные лекции о новом городовом положении» (1871);
 «Курс юридической энциклопедии» (Киев, 1888, 2-е изд., 1898);
 «Письма о еврейском и польском вопросе» (1898);
 статьи и рецензии в общих и специальных периодических изданиях.

Сын 
Сын Владимир Николаевич (7 февраля 1862 года, Путивль, Курская губерния, Российская империя — 1928 год, София, Болгария) — профессор государственного права в Новороссийском университете с 1892 по 1917 год, в эмиграции — профессор Софийского университета в 1920—1928 годах. В 1891 году защитил магистерскую диссертацию: «Конституционные начала и политические воззрения князя Бисмарка» (Киев, 1890). Читал и разрабатывал полицейское право.

Награды 
 Орден святого Станислава 2 степени (1868 год);
 Орден Святой Анны 2 степени (1872 год);
 Орден Святого Владимира 3 степени (1883 год);
 Командорский орден святых Маврикия и Лазаря пожалован итальянским королём Виктором Эммануилом II в 1876 году.

Примечания

Литература 
 ; т. XXVIa. — С. 577; доп. т. IIa. — С. 530.
 Ренненкампф, Николай Карлович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира, 1834—1884 / Сост. под ред. В. С. Иконникова. — : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1884. — С. 561—565.
 Салій І. М.  Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій; [ред. В. Ковалинський]. — : Довіра, 2008. — С. 38. — ISBN 978-966-507-226-3.
 Профессоръ Н. К. Ренненкампфъ. Некрологъ // Кіевлянинъ. — 1899. — № 130. — С. 1, 3.

Николай Карлович
Правоведы Российской империи
Киевские городские головы
Выпускники Черниговской гимназии
Выпускники юридического факультета Киевского университета Св. Владимира
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Ректоры Императорского университета Святого Владимира
Действительные статские советники
Похороненные на Байковом кладбище
Преподаватели Киевского института благородных девиц